Friedrichstadt – dzielnica Drezna
 Friedrichstadt – dzielnica Düsseldorfu
 Friedrichstadt – dzielnica Nysy, dziś pod nazwą Radoszyn
 Friedrichstadt – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland

Zobacz też:
 Friedrichstadt-Palast